Welschland steht für:

 Italien, Frankreich im historischen Sprachgebrauch
 die französischsprachige Schweiz im heutigen Sprachgebrauch, siehe Romandie

Siehe auch:
 Welsche